

Geografia
 Lago Rosset – lago del Piemonte, in Italia

Persone
 Alexandra Levinton Rosset – nobildonna russa
 Clément Rosset – filosofo e scrittore francese
 Édouard Rosset-Granger – pittore francese
 Macarena Rosset – cestista argentina
 Marc Rosset – ex tennista svizzero
 Matthieu Rosset – tuffatore francese
 Ricardo Rosset – ex pilota di Formula 1 brasiliano